Малая Русь может означать:
 Малая Русь — название византийского происхождения, употребляющееся для обозначения исторических регионов Руси, России и Украины.
 «Малая Русь» — периодический сборник, издаваемый Василием Шульгиным в Киеве (1918).

Примечания